Ла Курвита има више значења:

 Ла Курвита, Рестауранте (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курвита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Курвита (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику